Il doppio del Kazan Kremlin Cup 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Yves Allegro e Andreas Beck erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana hanno battuto in finale 6–3, 6–1 Aljaksandr Bury e Mateusz Kowalczyk.

Teste di serie

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (campioni)
 Adrián Menéndez Maceiras /  Daniel Muñoz de la Nava (primo turno)

 Konstantin Kravčuk /  Aleksandr Kudrjavcev (primo turno)  
 Evgenij Donskoj /  Tejmuraz Gabašvili (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Kazan Kremlin Cup 2012